I-League – indyjska liga piłkarska, która znajduje się na drugim poziomie rozgrywek w piłce nożnej w Indiach. W sezonie 2022/23 występują w niej 12 zespołów. Pierwsza edycja miała miejsce w sezonie 2007/2008. Rozgrywki rozpoczęły się w listopadzie, a zakończą w maju.

Liga powstała w 2007 i jest kontynuacją rozgrywek National Football League, które istniały w latach 1996–2007.

Kluby w sezonie 2013/14 
 Benqaluru FC
 East Benqal Club
 Chirag United Kalkuta
 Churchill Brothers Goa
 Dempo SC
 Kingfisher East Bengal FC
 Sporting Club de Goa
 Lajonq FC
 Mohun Bagan Kalkuta
 Mumbai FC
 Mumbai FC
 Pune FC
 Salgaocar Goa
 Ranqajied United

Mistrzowie Indii

National Football League 

 1996/1997: JCT Phagwara
 1997/1998: Mohun Bagan Kalkuta
 1998/1999: Salgaocar Goa
 1999/2000: Mohun Bagan Kalkuta
 2000/2001: Kingfisher East Bengal FC
 2001/2002: Mohun Bagan Kalkuta
 2002/2003: Kingfisher East Bengal FC
 2003/2004: Kingfisher East Bengal FC
 2004/2005: Dempo SC
 2005/2006: Mahindra Mombaj
 2006/2007: Dempo SC

I-League

Królowie strzelców

Zobacz też 
 A-League (Australia)
 J-League (Japonia)
 K-League (Korea Południowa)
 S-League (Singapur)

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Indie
1